Фулендорф може бити:

 Фулендорф (Западна Померанија), општина у округу Нордфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Фулендорф (Холштајн), општина у округу Зегеберг, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.